François Mazet (Paris, França, 24 de fevereiro de 1943) foi um automobilista francês que participou do Grande Prêmio da França de Fórmula 1 em 1971.

Ligações externas
Profiles/François Mazet

Pilotos de Fórmula 1 da França